Stati Uniti d'America
 Collegeville – census-designated place della Contea di Jasper, Indiana
 Collegeville – borough della Contea di Montgomery, Pennsylvania